Омен:
 Омен () — у римлян благоприятное или неблагоприятное знамение, в особенности случайно услышанное слово, поскольку слышавший относил его к себе и считал знамением для будущего.
 Омен (приток Косьи) — река в России, протекает по Пермскому краю, Кировской области, Республике Удмуртия.
 Омен (приток Каваду) — река в Португалии.

 Фильмы
 Омен (серия фильмов) — серия британских мистических триллеров о приходе и становлении Антихриста.
 Омен (фильм, 1976) () — мистический триллер, Великобритания — США, 1976 год. Режиссёр — Ричард Доннер.
 Омен 2: Дэмиен () — мистический триллер, США, 1978 год. Режиссёры — Дон Тэйлор, Майк Ходжес.
 Омен 3: Последняя битва () — мистический триллер, Великобритания, 1981 год. Режиссёр — Грэхэм Бэйкер.
 Омен 4: Пробуждение () — мистический триллер, Канада, 1991 год. Режиссёры — Джорджи Монтези, Доминик Отенин-Жерар.
 Омен (фильм, 2003) (, ) — мистический триллер, Таиланд, 2003 год. Режиссёр — Тхаммарак Камуттманоч.
 Омен (фильм, 2006) () — ремейк фильма 1976 года, США, 2006 год. Режиссёр — Джон Мур.
 Омен: Перерождение () — фильм ужасов 2019 года.

 Книги
 Омен (серия романов) — серия мистических произведений об Антихристе, созданная Дэвидом Зельцером, Жозефом Ховардом и Гордоном Макгилом.

См. также 
 Амен